Hyyrynen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Mikko Hyyrynen (né en 1977), joueur finlandais de football
Tuija Hyyrynen (né en 1988), joueuse finlandaise de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois